Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2021 de l'Open d'Australie qui est disputé du 10 février au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des paires suivantes : Attila Balázs et Márton Fucsovics, Rohan Bopanna et João Sousa, Alex Bolt et Jordan Thompson, Salvatore Caruso et Alejandro Davidovich Fokina, Steve Johnson et Sam Querrey, Raven Klaasen et Ben McLachlan, et Kevin Krawietz et Andreas Mies.

Pendant le tournoi

Lauréats 
Ivan Dodig et Filip Polášek remportent le tournoi en dominant en finale les tenants du titre Rajeev Ram et Joe Salisbury. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, leur  ensemble.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 

2021
Tennis en Australie en 2021
Open Australie Double messieurs
Tennis en février 2021